Risikogebiet steht für:
 Risikogebiet (Epidemiologie), ein gefährliches Gebiet während einer Epidemie, insbesondere einer Pandemie (etwa Corona)
 Gebiete mit einer erhöhten Gefahr der Ansteckung mit FSME, siehe Frühsommer-Meningoenzephalitis#Risikogebiete
 Gebiete mit einer erhöhten Gefahr der Ansteckung mit Hepatitis A, siehe Hepatitis A#Verbreitung
 ein Gebiet mit erhöhter Kriminalitätsrate in Schweden, siehe Gefährdetes Gebiet (Schweden)